Одеська морська евакуація — це низка історичних подій, що відбулися в 1919, 1920 та 1941 роках.

 Одеська евакуація (1919) — Антанти і Збройних Сидл Півдня Росії від  червоних військ у квітні 1919 року.
 Одеська евакуація (1920) — ЗСПР від РККА у лютому 1920 року.
 Одеська евакуація (1941) — радянських військ у результаті наступу німецько-румунських військ до Криму у жовтні 1941 року.